Notisis är ett släkte av koralldjur. Notisis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Notisis